Eduard von Müller ist der Name folgender Personen:

 Eduard von Müller (General, 1799) (1799–1885), preußischer Generalleutnant
 Eduard von Müller (General, 1841) (1841–1932), preußischer Generalleutnant und Inspekteur der Jäger und Schützen